Мюнье () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Мюнье, Роже (1923—2010) — французский поэт, эссеист, переводчик поэзии Запада и Востока, философской прозы.
 Мюнье, Спенсер (род. 1972) — французский кёрлингист, участник Зимних Олимпийских игр 2002.
 Мюнье, Эмиль (1840—1895) — французский художник-академист, ученик Вильяма-Адольфа Бугро.